Usina Hidrelétrica de Itaipu — central hidrelétrica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai
Itaipu (bairro de Niterói) — bairro da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro
Itaipu (distrito de Niterói) — distrito da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro
Santa Terezinha de Itaipu — cidade do estado do Paraná, Brasil
Itaipu (cantata) — cantata em homenagem à usina hidrelétrica homônima
Itaipu Esporte Clube — clube de futebol da cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná

Desambiguações de topônimos